Reuten steht für:

 Roden von Gehölzen, siehe Rodung

Reuten ist der Familienname folgender Personen:
 Geert Reuten (* 1946), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Thekla Reuten (* 1975), niederländische Schauspielerin

Reuten ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Reuten (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein
 Reuten (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Reuten (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu

Siehe auch:
 Reut (Begriffsklärung)
 Reute
 Reuthen
 Reutenen